

Canedo, une des paroisses civiles de la municipalité Ribeira de Pena, située dans le district de Vila Real ;Canedo et une ville placée dans la regions campagne
 Canedo, une des paroisses civiles de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro.

Cette ville est composée de 20 000 hab/env